Ортатюбе () — село (аул) в Ногайском районе Республики Дагестан. Административный центр Ортатюбинского сельсовета.

Географическое положение 
Расположено в 49 км к северо-западу от районного центра села Терекли-Мектеб, на канале Караногайская ветвь.

История 
Оседлый ногайский аул был основан в 1914 году. Тогда в новообразованном в ауле проживало 361 человека, в том числе 212 мужчин и 149 женщин.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

По данным переписи населения 2002 года, численность населения села составила 1157 жителей, в том числе 83 % — ногайцы.

Примечания 

Населённые пункты Ногайского района Дагестана